Piera ist:

 Piera, ein Ort in Spanien

in der antiken Geographie:
 Piera (Quelle), eine Quelle zwischen Olympia und Elis (Pausanias 5,16,8)
 bei Livius (Ab urbe condita 32,15; 36,14) Name der griechischen Stadt Kierion

ein Familienname:
 Juan Vilanova y Piera (1821–1893), spanischer Geologe und Paläontologe
 Piera Martell (* 1943), schweizerische Schlagersängerin
 Schlomo de Piera, spanisch-jüdischer Dichter
 Vicenç Piera (1903–1960), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Observatorium Piera, Sternwarte in Piera in der Comarca Anoia der katalanischen Provinz Barcelona
 Pieria
 Pierra